Ханчжоу:

 Ханчжоу — город субпровинциального уровня Китайской Народной Республики, столица провинции Чжэцзян.
 Ханчжоу — эскадренный миноносец проекта 956-Э.
 Ханчжоу Гринтаун — футбольный клуб из Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.